Чухломско́й уе́зд — административно-территориальная единица в составе Костромского наместничества и Костромской губернии, существовавшая в 1727—1929 годах. Уездный город — Чухлома.

География 
Уезд располагался на севере Костромской губернии, граничил с Вологодской губернией. Площадь уезда составляла 3 233,4 верст² (3 680 км²) в 1897 году, 3 875 км² — в 1926 году.

История 
Чухломской уезд известен с допетровских времён как Чухломская осада. В 1708 году уезд был упразднён, а город Чухлома отнесён к Московской губернии. В 1719 году при разделении губерний на провинции, Чухломской дистрикт был отнесён к Галицкой провинции Архангелогородской губернии. В 1727 году Чухломской дистрикт был переименован в Чухломской уезд в составе Галицкой провинции Архангелогородской губернии был восстановлен. 

В 1778 году Чухломской уезд был отнесён к Костромскому наместничеству, которое в 1796 году преобразовано в Костромскую губернию.

14 января 1929 года Костромская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Чухломского уезда вошла в состав Чухломского района Костромского округа Ивановской Промышленной области, меньшая — в состав Судайского района.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 12 волостей

В 1913 году в уезде также было 12 волостей. 

В 1926 году в уезде было 5 волостей:  
 Бушневская, 
 Введенская (центр — д. Петровское), 
 Каликинская (центр — д. Еремейцево), 
 Чухломская, 
 Шартановская.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 52 407 чел. В том числе русские — 99,8 %. В уездном городе Чухломе проживало 2 202 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 54 250 человек, из них городское (город Чухлома) — 2 259 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Чухломского уезда

Уезды Костромской губернии
Уезды Московской губернии